Jack O’Connell (1990–) angol színész 
 Jack O’Connell (1959–) amerikai krimiíró